Agis steht für:

 Agis (Name), männlicher Vorname
 Agis-Verlag (Baden-Baden), deutscher Buchverlag (1949)
 Agis-Verlag (Berlin), deutscher Buchverlag (1924–1933)

Agis ist der Familienname folgender Personen:

 Maurice Agis (1931–2009), britischer Künstler

AGiS steht als Abkürzung für:
 Archäologische Gesellschaft in Sachsen e.V.

AGIS steht als Abkürzung für:
 Allianz Gesellschaft für Informatik Service mbH, ehemaliger Name von Allianz Technology, deutsches IT-Dienstleistungsunternehmen
 Arbeitsgruppe Interdisziplinäre Sozialstrukturforschung, ein Forschungszentrum an der Universität Hannover
 Astrometric Global Iterative Solution, eine rechenintensive rekursive mathematische Prozedur zur genauen Bestimmung von Sternpositionen

Abkürzung